Maria Lindberg kan syfta på

En svensk skådespelerska, se Maria Lindberg (skådespelare)
En svensk radioprogramledare, se Maria Lindberg (radio)
En svensk boxare, se Maria Lindberg (boxare)
En svensk konstnär (född 1958) Maria Lindberg (konstnär)
En svensk konstnär (född 1919) Maria Lindberg (textilkonstnär)
En svensk aktivist, gift med Rickard Sandler, se Maja Sandler

Se även
Marie Lindberg